Der Begriff Hochquellenwasserleitung oder Hochquell(en)leitung wird verwendet für
 die I. Wiener Hochquellenwasserleitung aus dem Gebiet Rax und Schneeberg im südlichen Niederösterreich (erbaut 1870–1873) und
 die II. Wiener Hochquellenwasserleitung aus dem Hochschwabgebiet in der Steiermark (erbaut 1900–1910)
der Wiener Wasserversorgung.